Єнбай:

 Єнбай (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Єнбай (місто) — місто, столиця провінції Єнбай